Valdemar III est roi de Danemark de 1326 à 1330.
 Valdemar III est duc de Schleswig de 1253 à 1257.
 Valdemar III est prince d'Anhalt-Zerbst de 1382 à 1391.